Peter Howitt ist der Name folgender Personen:

* Peter Howitt (Szenenbildner) (1928–2021), britischer Szenenbildner
 Peter Howitt (Filmregisseur) (* 1957), britischer Schauspieler, Filmregisseur und Drehbuchautor 
 Peter W. Howitt (* 1946), kanadischer Wirtschaftswissenschaftler